No Matter What – singolo dei Badfinger del 1970
 No Matter What – singolo dei Boyzone del 1998
 No Matter What – singolo di T.I. del 2008
 No Matter What – singolo dei Papa Roach del 2011
 No Matter What – singolo di Calum Scott del 2018